Mafalda bezeichnet:

 Mafalda (Molise), italienische Gemeinde in der Provinz Campobasso in der Region Molise
 Mafalda (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Mafalda (Comicfigur), eine Comicfigur des argentinischen Zeichners Quino
 Mafalda von Savoyen (1902–1944)
 Principessa Mafalda, nach Mafalda von Savoyen benanntes und 1927 gesunkenes Passagierdampfschiff